Kim Byeong-u (김병우, né en 1980 à Pusan, en Corée du Sud) est un réalisateur et scénariste sud-coréen.

Biographie

Filmographie 
 2001 : Cry (court-métrage) - réalisateur
 2003 : Anamorphic - réalisateur, scénariste, producteur, monteur
 2008 : Written - réalisateur, scénariste, monteur
 2013 : The Terror Live - réalisateur, scénariste
 2018 : Take Point -  réalisateur, scénariste

Récompenses et distinctions 
 2013 :  cérémonie des Busan Film Critics Awards : Meilleur nouveau réalisateur (The Terror Live)
 2013 :  cérémonie des Buil Film Awards : Meilleur nouveau réalisateur (The Terror Live)
 2013 :  cérémonie des Buil Film Awards : Meilleur scénario (The Terror Live)
 2013 :  cérémonie des Blue Dragon Film Awards : Meilleur nouveau réalisateur (The Terror Live)

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Pusan
Réalisateur sud-coréen
Scénariste sud-coréen de cinéma
Naissance en 1980